Okostojás, Zagyvai András logikai játéka
Okostojás, 1998-as amerikai film